Italia
 Mezzaselva/Mittelwald – frazione del comune di Fortezza, in provincia di Bolzano (anche nota come Mezzaselva all'Isarco)
 Mezzaselva – frazione del comune di Roana, in provincia di Vicenza
 Mezzaselva – località del comune di Folgaria, in provincia di Trento

Svizzera
 Mezzaselva – frazione del comune di Klosters, nel canton Grigioni